En Andalousie, le Livre de l'agriculture fait référence à Kitabb al fallah d'Ibn al-Awam
 En Chine, le livre de l'agriculture fait référence au Livre d'agriculture de Wang Zhen () du Wáng Zhēn, sous la dynastie Yuan (1271－1368)